Hot Wire – album dei Trapeze del 1974
Hot Wire – album dei Kix del 1991